Parti har flere betydninger:

 Parti er en politisk organisation. Se Politisk parti.

 Parti er en samling af bestilte varer af samme slags (et parti hvide skjorter).

 Parti er et enkelt spil i f.eks. tennis og skak (lad os tage et parti skak).